Грандола ( ) может означать:

 Грандола — посёлок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета округа Сетубал
 Грандола (район) — район в Португалии, входит в округ Сетубал 
 Грандола-эд-Унити — коммуна в Италии, в регионе Ломбардия, в провинции Комо
 Грандола, смуглая деревушка — знаменитая песня Жозе Афонсу